Father of All Motherfuckers (также известный в цензурированном виде как Father of All…) — тринадцатый студийный альбом американской рок-группы Green Day, выпущенный 7 февраля 2020 года на лейбле Reprise Records.

Содержание 
По словам ведущего вокалиста коллектива Билли Джо Армстронга, альбом «душевный, глэмовый и является маниакальным гимном. Панки, уроды и каратели!». Он также заявил, что тексты песен посвящены «жизни и смерти вечеринки» и «образу жизни, при котором не паришься», и что  «задача альбома заключалась в том, чтобы сделать музыку Green Day более танцевальной». Подробнее об альбоме Армстронг сказал следующее:«Там много депрессии, но с чувством юмора. Но также и о том, как мир сейчас устроен. Я думаю, мы живем во время полного и тотального хаоса — или мы всегда были такими, но теперь это перешло к Трампу. Так что альбом просто пытается отразить то, что происходит. И речь не о том, чтобы писать политические песни, а просто писать о том дерьме, которое вы видите каждый день».Также он заявлял, что «решил оставить только 10 избранных [песен], было ощущение, что все песни говорят друг с другом, и это казалось правильным для нас здесь и сейчас. Мы писали этот альбом с желанием сделать что-то вроде старомодной рок-н-ролльной записи, которая проследит историю рок-н-ролла. Начиная с глэм-рока вроде T.Rex и Mott the Hoople, или Martha and the Vandellas, и заканчивая гаражным роком. Father of All… находится где-то между Принсом и MC5», а насчёт названия он говорил, что оно вообще ничего не значит, что всё это «для смеха».

Имеющий продолжительность в 26 минут и 16 секунд, Father of All Motherfuckers является самым коротким альбомом Green Day.

Обложка 
Обложка Father of All Motherfuckers представляет собой увеличенную обложку альбома American Idiot 2004 года с различными надписями поверх неё, такими как само название альбома на руке, красная надпись в виде названия группы в левой части и другие неясные надписи на заднем фоне. Также на обложке присутствует единорог в серой футболке, который блюёт радугой на руку.

Джеймс Корден в своём «The Late Late Show with James Corden» попросил рассказать о единороге на обложке Билли Джо, на что тот ответил:«...на самом деле, это была шутка. Я подумал: «Давайте назовём альбом American Idiot Part Two, как будто мы смеялись над этим. Итак, я нарисовал Father of All Motherfuckers на ней [на обложке American Idiot]. И мне потом сказали, что не будет способа зацензурить и бла-бла-бла, ну и тогда я нарисовал там единорога»

Синглы и продвижение 
Первый сингл и заглавный трек альбома «Father of All...» был выпущен 10 сентября 2019 года. Видеоклип на композицию вышел 19 сентября того же года. Второй сингл «Fire, Ready, Aim» был выпущен 9 октября как официальная вступительная песня для Национальной хоккейной лиги и телевизионных трансляций NBCSN Wednesday Night Hockey. По совпадению, NBCSN также использует «Father of All…», обычно слышимый во время основных моментов предыдущих игр для двух команд, играющих в хоккей в среду вечером.

Третий сингл альбома «Oh Yeah!» Был выпущен 16 января 2020 года вместе с музыкальным видео. Песня берёт своё название с обложки Джоан Джетт «Do You Wanna Touch Me», первоначально спетой Гари Глиттером. Признавая историю и обвинения последнего в сексуальном насилии, группа упомянула, что они пожертвуют свои гонорары от продаж «Oh Yeah!» Международной сети юстиции и Национальной сети по изнасилованию, насилию и инцесту.

Одновременно с выпуском альбома на цифровых платформах был выпущен четвертый сингл «Meet Me On The Roof» с музыкальным клипом.

Для продвижения альбома группа собирается отправиться в тур Hella Mega в марте 2020 года с Fall Out Boy, Weezer и The Interrupters.

Отзывы 

Father of All Motherfuckers получил в целом положительные отзывы от критиков. В Metacritic альбом имеет средний балл 70 из 100, что указывает на «в целом благоприятные рецензии» на основе 19 рецензий. Журнал Kerrang! оценил альбом на четыре из пяти звёзд, заявив: «Father of All Motherfuckers — это ещё один признак группы, которая всегда делала всё по-своему, отказываясь делать то, что от них ожидают. И это отличный альбом от начала до конца!».В своём положительном обзоре журнал Q пишет: «По самой своей природе, Father of All… незначителен по сравнению с огромным опусом, таким как 21st Century Breakdown в 2009 году, но почти невозможно выйти из его скорострельного почти получаса без улыбки на лице».

В своей профессиональной рецензии на альбом, Фред Томас из AllMusic, поставивший ему 3.5 из 5, пишет: «С их 13-м студийным альбомом, «Father of All...», трио принимает агрессивный поворот в высокоэнергетический глэм-панк с самыми танцевальными песнями, которые они выпустили за 30 с лишним лет» и в конце добавил, что «хотя альбом не имеет особо запоминающихся песен, его дикие глэм-эксперименты и напряжённые выступления показывают, что группа всё ещё ищет новые острые ощущения даже десятилетия спустя».

Джон Долан из журнала Rolling Stone поставил Father of All Motherfuckers 4 из 5 звёзд.
«...на этот раз, если вы ожидаете, что группа угостит нас болью и раскрасит ещё один кроваво-красный Роршах на Монументе Вашингтона или скажет, за кого голосовать в школе Нью-Гэмпшира, то вам придётся получить этот совет от Пола Кругмана, Бона Айвера или кого-то ещё. Если вы просто ищете несколько броских поп-панк-рок-н-ролльных мелодий, они написали 10 из них, и большинство из них действительно хороши», — пишет Долан в своей рецензии.
Но среди достаточно большого количества положительных отзывов, существуют и спорные, не особо радужные рецензии, как, например, у британского интернет-издания The Independent, которое поставило альбому 2 звезды из 5, заявив, что «Нельзя отрицать, что Father of All… обладает необузданной, бешеной энергией, но его атака прямого удара ритм-аккордов и хлопков в ладоши происходит за счёт экспериментов и интереса». Также Кристофер Вайнгартен из Entertainment Weekly дал альбому не особо благоприятную оценку C-, сказав: «В лучшем случае [Father of All…] может быть той танцевальной вечеринкой, которая нам нужна, но это не та, которую мы хотим».

Коммерческий успех 
Father of All Motherfuckers дебютировал под номером четыре в американском чарте Billboard 200 с 48 000 альбомо-эквивалентных единиц, которые включают в себя 42 000 продаж альбомов в чистом виде.

Список композиций 

Общая длительность: 26:16.

Участники записи

Green day 
 Билли Джо Армстронг — основной вокал, гитара.
 Майк Дёрнт — бас-гитара, бэк-вокал.
 Тре Кул — барабаны.

Продакшн 
 Крис Дуган — продюсирование
 Бутч Уокер — продюсирование

Чарты

Примечания 

Альбомы Green Day
Альбомы поп-панка
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Reprise Records
Альбомы гаражного рока
Альбомы гаражного панка
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart